Бенедикт Дирліх (, народився , село Нова-Веско, Німецька Демократична Республіка) — лужицький поет, письменник, перекладач, журналіст, політик та громадський діяч.

З 1995 по 2011 рік був головним редактором серболужицької газети «Serbske Nowiny».

Твори 
 Fijałkojty čas, Domowina Verlag 1963
 Zelene hubki, Domowina Verlag 1975
 Třeće wóčko, Domowina Verlag 1978
 Trzecie oko, Warszawski Klub Młodych Pisarzy 1978
 Nocakowanje, Domowina Verlag 1980
 Grüne Küsse, Aufbau-Verlag 1980
 W paslache, Domowina Verlag 1986
 Hexenbrennen, Aufbau-Verlag 1988
 Tři pjeršćenje/Drei Ringe, Domowina Verlag 1990
 Fliegender Herbst, Domowina Verlag 1994
 Wotmach womory, Domowina Verlag 1997
 Wobraz ze skibami, Domowina Verlag 2001
 Stysk wyska, Domowina Verlag 2006
 Widźu nana, widźu mać, Domowina Verlag 2007
 Cyblowe suknički, Domowina Verlag 2008
 Parabola, Winicka metska drukarnia 2010
 Der Tiger im Pyjama / Tiger w nócnej košli, Domowina Verlag 2012

Відзнаки 
 Лауреат Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» (2016).
 Лауреат премії імені Пантелеймона Куліша.

Примітки 

Уродженці Німеччини
Серболужицькі письменники
Серболужицькі перекладачі
Серболужицькі поети
Лужицькі громадські діячі
Лауреати премії імені Пантелеймона Куліша
Лауреати літературної премії імені Григорія Сковороди
Народились 21 квітня
Народились 1950